Birgitta av Sverige kan syfta på:

Birgitta Karlsdotter (Bonde) (1446–1469), dotter till kung Karl Knutsson (Bonde), nunna
Prinsessan Birgitta (1937–), syster till kung Carl XVI Gustaf, gift prinsessa av Hohenzollern
Birgitta Haraldsdotter (efter 1130–1209), drottninggemål 1160 till kung Magnus Henriksson, född norsk prinsessa, även kallad Brigida
Heliga Birgitta (cirka 1303–1373), helgon och ordensgrundare